|-
| 128001 - || || 30 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128002 - || || 29 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128003 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128004 - || || 23 d'abril, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 128005 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128006 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128007 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128008 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128009 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128010 - || || 2 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128011 - || || 2 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128012 - || || 3 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128013 - || || 2 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128014 - || || 2 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128015 - || || 2 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128016 - || || 6 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128017 - || || 6 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128018 - || || 7 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128019 - || || 5 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128020 - || || 8 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128021 - || || 10 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128022 - || || 2 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128023 - || 2003 KE || 20 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128024 - || 2003 KH || 20 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128025 - || 2003 KK || 20 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128026 - || || 22 de maig, 2003 || Nogales || Tenagra II
|-
| 128027 - || || 22 de maig, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128028 - || || 22 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128029 - || || 23 de maig, 2003 || Nashville || R. Clingan
|-
| 128030 - || || 25 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128031 - || || 25 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128032 - || || 27 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128033 - || || 27 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128034 - || || 27 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128035 - || || 29 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128036 - || || 28 de maig, 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| 128037 - || || 26 de maig, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128038 - || || 30 de maig, 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 128039 - || || 29 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128040 - || || 30 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128041 - || || 30 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128042 - || 2003 LU || 2 de juny, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128043 - || || 2 de juny, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128044 - || || 1 de juny, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128045 - || || 6 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128046 - || || 23 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128047 - || || 21 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128048 - || || 25 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128049 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128050 - || || 26 de juny, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128051 - || || 26 de juny, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128052 - || || 28 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128053 - || || 29 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128054 - || || 28 de juny, 2003 || Wise || D. Polishook
|-
| 128055 - || || 22 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128056 - || || 30 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128057 - || 2003 NR || 1 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128058 - || || 3 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128059 - || || 1 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128060 - || || 4 de juliol, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128061 - || || 2 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128062 - || || 6 de juliol, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 128063 - || || 8 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128064 - || || 1 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128065 - || 2003 OK || 19 de juliol, 2003 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 128066 - || 2003 OM || 17 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128067 - || || 22 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128068 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128069 - || || 24 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128070 - || || 25 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128071 - || || 25 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128072 - || || 25 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128073 - || || 27 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128074 - || || 27 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128075 - || || 22 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128076 - || || 22 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128077 - || || 26 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128078 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128079 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128080 - || || 31 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128081 - || || 29 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128082 - || || 22 de juliol, 200] || Haleakala || NEAT
|-
| 128083 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128084 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128085 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128086 - || || 30 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128087 - || 2003 PH || 1 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128088 - || 2003 PL || 1 d'agost, 2003 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| 128089 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128090 - || || 2 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128091 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128092 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128093 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128094 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128095 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128096 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128097 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128098 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128099 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128100 - || || 3 d'agost, 2003 || Needville || W. G. Dillon, J. Dellinger
|-
8